Cantonul Buxy este un canton din arondismentul Chalon-sur-Saône, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Bissey-sous-Cruchaud || align="right" | 334 || align="right" | 71390 || align="right" | 71034
|-
| Bissy-sur-Fley || align="right" | 72 || align="right" | 71460 || align="right" | 71037
|-
| Buxy || align="right" | 2 098 || align="right" | 71390 || align="right" | 71070
|-
| Cersot || align="right" | 101 || align="right" | 71390 || align="right" | 71072
|-
| Chenôves || align="right" | 203 || align="right" | 71390 || align="right" | 71124
|-
| Culles-les-Roches || align="right" | 193 || align="right" | 71460 || align="right" | 71159
|-
| Fley || align="right" | 260 || align="right" | 71390 || align="right" | 71201
|-
| Germagny || align="right" | 159 || align="right" | 71460 || align="right" | 71216
|-
| Jully-lès-Buxy || align="right" | 300 || align="right" | 71390 || align="right" | 71247
|-
| Marcilly-lès-Buxy || align="right" | 488 || align="right" | 71390 || align="right" | 71277
|-
| Messey-sur-Grosne || align="right" | 626 || align="right" | 71390 || align="right" | 71296
|-
| Montagny-lès-Buxy || align="right" | 223 || align="right" | 71390 || align="right" | 71302
|-
| Moroges || align="right" | 541 || align="right" | 71390 || align="right" | 71324
|-
| Saint-Boil || align="right" | 406 || align="right" | 71390 || align="right" | 71392
|-
| Saint-Germain-lès-Buxy || align="right" | 179 || align="right" | 71390 || align="right" | 71422
|-
| Sainte-Hélène || align="right" | 399 || align="right" | 71390 || align="right" | 71426
|-
| Saint-Martin-d'Auxy || align="right" | 61 || align="right" | 71390 || align="right" | 71449
|-
| Saint-Martin-du-Tartre || align="right" | 151 || align="right" | 71460 || align="right" | 71455
|-
| Saint-Maurice-des-Champs || align="right" | 52 || align="right" | 71460 || align="right" | 71461
|-
| Saint-Privé || align="right" | 65 || align="right" | 71390 || align="right" | 71471
|-
| Saint-Vallerin || align="right" | 265 || align="right" | 71390 || align="right" | 71485
|-
| Santilly || align="right" | 107 || align="right" | 71460 || align="right" | 71498
|-
| Sassangy || align="right" | 144 || align="right" | 71390 || align="right" | 71501
|-
| Saules || align="right" | 118 || align="right" | 71390 || align="right" | 71503
|-
| Savianges || align="right" | 80 || align="right" | 71460 || align="right" | 71505
|-
| Sercy || align="right" | 110 || align="right" | 71460 || align="right" | 71515
|-
| Villeneuve-en-Montagne || align="right" | 142 || align="right" | 71390 || align="right" | 71579
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire